Кончевский — фамилия:

 Кончевский, Владимир Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; 13 января 1915 (посмертно).
 Кончевский, Иван Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7811; 26 ноября 1847.
 Кончевский, Игнат Владимирович (1896—1923) — белорусский философ, поэт, публицист;

См. также 
 Канчевский, Арсений Владимирович (1901—1931) — деятель революционного и национально-освободительного движения в Западной Беларуси.